Sagua la Grande kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Río Sagua la Grande, vattendrag, Provincia de Villa Clara, 
 Sagua la Grande (ort i Kuba), Provincia de Villa Clara, 

Robotskapade Kubaförgreningar